Burg Templštejn ist der Name folgender Burgen in Tschechien:

 Burg Templštejn (Jihlava), Ruine bei Jamolice, Okres Znojmo, Jihomoravský kraj
 Burg Templštejn (Oslava), Ruine bei Dolní Heřmanice, Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina